Вере́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Верейская улица — улица в Волгограде.
 Верейская улица — улица в Москве.
 Верейская улица — улица в Санкт-Петербурге.